

Patronymes 
 Pierre-Eudoxe Dubalen (1851-1936), préhistorien et naturaliste français
 Raymond Dubalen (1777-1815), militaire et homme politique français

Lieux 
 Musée Dubalen (Mont-de-Marsan, Landes)